High Off Life — восьмой студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future), выпущенный 15 мая 2020 года на лейблах Freebandz и Epic.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий и дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 153,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 16,000 чистых продаж альбома). Это седьмой чарттоппер Фьючера в США.

High Off Life дебютировал на первом месте британского хит-парада UK Albums Chart с тиражом 4,000 единиц. Это стало для Фьючера его высшим достижением в Великобритании.

Синглы 
Первый альбомный сингл «100 Shooters» при участии американских рэперов Meek Mill и Doe Boy вышел 12 июля 2019 года. Музыкальное видео для песни «100 Shooters» вышло 22 августа 2019 года.

Второй альбомный сингл «Last Name» при участии американского рэпера Lil Durk вышел 15 ноября 2019 года. Музыкальное видео для песни «Last Name» вышло 20 ноября 2019 года.

Третий сингл «Life Is Good» при участии канадского рэпера Дрейка вышел 10 января 2020 года одновременно с музыкальным видео к нему. Песня достигла второго места Billboard Hot 100.

Музыкальное видео для песни «Tycoon» вышло 27 марта 2020 года. В качестве четвёртого сингла она вышла 1 апреля 2020 года в виде цифровых загрузок. Песня достигла 76-го места в хит-параде Billboard Hot 100.

«Trillionaire» при участии американского рэпера YoungBoy Never Broke Again появилась на радио Rhythmic contemporary выходит 26 мая 2020 года в качестве пятого сингла с альбома.

Промосинглы 
Ремикс песни «Life Is Good» при участии Дрейка и американских рэперов DaBaby и Lil Baby вышел 15 февраля 2020 года в качестве первого промосингла.

Список композиций 
По данным с альбома и Tidal.

Замечание
  сопродюсер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Фьючера
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums